Yeznasar Lerrnagagat' är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Yeznasar Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Yeznasar Lerrnagagat' är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Ach'k'asar Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer öster om Yeznasar Lerrnagagat'. Runt Yeznasar Lerrnagagat' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Amasia,  kilometer söder om Yeznasar Lerrnagagat'.

Trakten runt Yeznasar Lerrnagagat' består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sjirak
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre